El acrónimo WWD puede referirse a:

 WWD Weather Working Days, Comercio Exterior (contratos); 
 WWD World Water Day, Día Mundial del Agua; o
 Women's Wear Daily (WWD), revista profesional de la industria Fashion.